Paralophia (kevers), een niet meer gebruikte naam van een geslacht van kevers uit de familie van de boktorren (Cerambycidae).
Paralophia (orchideeën), een geslacht van orchideeën uit de subtribus Eulophiinae